Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2015 war die 19. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 21. bis 26. März 2015 im Dolmen Hotel in Qawra in Malta statt.

Europameister wurde Darryl Hill von der Isle of Man durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen den Engländer Louis Heathcote. Hill qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2015/16 und 2016/17.

Modus 
Die 87 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen mit jeweils fünf beziehungsweise sechs Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2015
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in San Pawl il-Baħar